Карина Фогт (; род. 5 февраля 1992 года) — немецкая прыгунья с трамплина, первая в истории олимпийская чемпионка в прыжках с трамплина, пятикратная чемпионка мира.

Карьера 

На международной арене дебютировала в 2004 году на международных соревнованиях в Майнерцхагене. В 2008 году впервые попала на подиум континентального кубка на этапе в Байрсброне, а два года спустя на том же трамплине добыла первую профессиональную победу.

В январе 2012 года дебютировала в Кубке мира на этапе в Хинтерцартене, где заняла 35-е место, а на следующий день там же замкнула сильнейшую тридцатку, заработал первое кубковое очко.

Год спустя, в феврале 2013 года, на этапе в японском Дзао заняла третье место, завоевав первый подиум в Кубке мира. В том же месяце принимала участие в чемпионате мира, где завоевала бронзу в смешанном первенстве на нормальном трамплине, а в личном турнире стала пятой.

В олимпийском сезоне немка покорила шесть кубковых подиумов до Олимпийских игр и отправилась в Сочи в качестве одного из фаворитов личного первенства. Одержав там победу, Карина стала первой в истории олимпийской чемпионкой. Карина показала лучший результат в первой попытке, а во второй попытке — пятый, но запаса хватило, чтобы опередить Даниэлу Ирашко-Штольц на 1,2 балла.

В феврале 2015 года завоевала два золота на чемпионате мира в шведском Фалуне, одержав победу в личном первенстве и в командном миксте.

Через два года на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти Карина смогла повторить свой успех и стала первой двукратной чемпионкой мира среди женщин в личном первенстве на нормальном трамплине.

На Олимпийских играх 2018 года заняла пятое место в личном первенстве.

На чемпионате мира 2019 года в Зефельде выиграла золото в составе сборной Германии в командных соревнованиях на нормальном трамплине (вместе с Юлианой Зайфарт, Рамоной Штрауб и Катариной Альтхаус). В личном первенстве заняла 10-е место. Фогт не была включена в состав смешанной сборной Германии, которая победила в командных прыжках (в женской части соревнований от Германии выступали Альтхаус и Зайфарт).

Летом 2019 года во время тренировки в Австрии получила разрыв крестообразной связки правого колена и полностью пропустила сезон 2019/20. Вернулась на этапы Кубка мира в январе 2021 года.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с трамплина Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по прыжкам на лыжах
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года